Biondi puede hacer referencia a:

Personas 

Alfredo Biondi, político y abogado italiano.
Antonio Biondi y de Viesca, almirante español.
Dick Biondi, disc jockey estadounidense.
Ernesto Biondi, escultor italiano.
Fabio Biondi, violinista y director de orquesta italiano.
Frank Biondi, empresario estadounidense.
Guido Biondi, futbolista italiano.
Jean Biondi, político francés.
Juan Pablo Biondi, periodista, experto en comunicación política e institucional argentino.
Laurent Biondi, ciclista francés.
Lidia Biondi, actriz italiana de cine y televisión.
Luigi Biondi, escritor y arqueólogo italiano.
Marcella Biondi, esquiadora italiana.
Mariano Biondi, futbolista argentino.
Mario Biondi, doctor en Ciencias Económicas, contador público y profesor argentino.
Mario Biondi, cantante italiano.
Mario Biondi, escritor italiano.
Matt Biondi, nadador estadounidense.
Maurizio Biondi, baloncestista italiano.
Nicolás Biondi, fotógrafo peruano.
Pepe Biondi, actor cómico, acróbata y artista de variedades argentino.
Peter J. Biondi, político estadounidense.
Pietro Biondi, actor italiano.
Pietro Fumasoni Biondi, cardenal italiano.
Salvatore Biondi, coleccionista de arte italiano.

Miscelánea 

Stadio Guido Biondi, estadio en Lanciano, Italia.